Bernulf ist ein deutscher männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Seltener deutscher männlicher Vorname aus althochdeutsch bern- (Bär) und -wulf (Wolf).

Namensträger 
 Bernulf Kanitscheider (1939–2017), deutscher Philosoph und Wissenschaftstheoretiker  
 Bernulf von Utrecht († 1054), von 1027 bis 1054 Bischof von Utrecht

Siehe auch 
 Bernhart
 Ulf

Einzelnachweise 

Germanischer Personenname
Männlicher Vorname